Europäischer Literaturpreis steht für:

 Europäischer Preis für Literatur, von der Stadt Straßburg vergebener Literaturpreis (seit 2005)
 Literaturpreis der Europäischen Union, von der Europäischen Union vergebener Literaturpreis (seit 2009)
 Prix Aristeion, von der Europäischen Union vergebener Literaturpreis (1990 bis 1999)